Teglia, strumento da cucina per cuocere alimenti in forno
 Teglia, frazione di Genova, compresa nel quartiere di Rivarolo
 Teglia, frazione del comune di Pontremoli (provincia di Massa-Carrara)
 Passo della Teglia, valico delle Alpi Liguri